Ваганово — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.

Входит в состав Вохтожского муниципального образования, с точки зрения административно-территориального деления — в Вохтогский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Грязовца — 64 км, до центра муниципального образования Вохтоги — 7,5 км. Ближайшие населённые пункты — Антипино, Вохтога, Черновка.

По переписи 2002 года население — 17 человек.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района